Текозаутла има више значења:

 Општина Текозаутла (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Текозаутла (Текозаутла, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Текозаутла (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику